Orlando Antonio Naranjo Villarroel (* 1951) ist ein venezolanischer Astronom und Asteroidenentdecker.

Er lehrt Astrophysik an der 1785 als Priesterseminar gegründeten Universidad de Los Andes in Mérida und hat dort zwischen 1992 und 1999 insgesamt 38 Asteroiden entdeckt, drei davon zusammen mit Jürgen Stock.

Quellen

Weblinks 
 O. A. Naranjos Homepage (spanisch)

Astronom (20. Jahrhundert)
Astronom (21. Jahrhundert)
Venezolaner
Geboren 1951
Mann